Handelsvereniging Amsterdam, een Nederlands bedrijf
 Historische Vereniging Avereest, een Nederlandse vereniging
 Hockey Vereniging Assen, een Nederlandse hockeyclub
 Hogeschool van Amsterdam, een hogeschool uit Amsterdam
 Hydraulic Valve Adjustment, een technisch systeem bij Honda-motorfietsen

Zie ook 
HvA (doorverwijspagina)